Moonlight (englisch für Mondlicht) steht für:

 Moonlight (Aquaristik), Effektbeleuchtung in der Aquaristik
 Moonlight (Novell), Implementierung der Präsentationstechnik Silverlight
 Moonlight (Parfum), Parfum

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moonlight (Indiana)
 Moonlight (Kansas)
 Moonlight (Virginia)

Personen:
 John Moonlight (* 1987), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Moonlight (1833–1899), US-amerikanischer Politiker und General

Film, Fernsehen und Theater:
 Moonlight (1982), US-amerikanischer Film von Jackie Cooper und Rod Holcomb
 Moonlight (2002), niederländischer Film von Paula van der Oest
 Moonlight (2016), US-amerikanischer Film von Barry Jenkins
 Moonlight (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2007–2008)
 Moonlight (Theaterstück), Theaterstück von Harold Pinter (1993)

Musik:
 Moonlight (Band), polnische Band
 Moonlight (Sting-Lied), Lied von Sting
 Moonlight (Ted-Herold-Lied), Schlager von Ted Herold (1960)
 Moonlight (Soundtrack), Soundtrack zum Film von 2016

Siehe auch:
 Moonlight Point, Landspitze von Aspland Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mr. Moonlight
 Moonlighting
 Moonlight Initiative, eine Initiative der European Space Agency für Satellitennavigation und Kommunikation auf dem Mond.